Чезаре Дамиано (; род. 15 июня 1948, Кунео) — итальянский профсоюзный активист и политик, министр труда и социального обеспечения Италии (2006—2008).

Биография 
Родился 15 июня 1948 года в Кунео, окончил технический лицей коммерции имени Луджи Эйнауди в Турине вместе с Эльзой Форнеро. Первоначально входил в «группу Il Manifesto», тяготевшей к леворадикальным объединениям, но в 1975 году стал активистом Итальянской коммунистической партии. Будучи функционером Федерации рабочих металлобрабатывающей промышленности (FIOM) и профобъединения ВИКТ, дорос до места председателя Палаты труда в Турине и заместителя главы профсоюза , а в 1991 году занял должность национального секретаря профсоюза. В 2001 году порвал с лидером ВИКТ Серджо Кофферати (после провала левоцентристов на парламентских выборах тот добивался избрания национальным секретарём левых демократов Джованни Берлингуэра) и поддержал на съезде в Пезаро кандидатуру Пьеро Фассино, который и возглавил партию.

В 2006 году избран в Палату депутатов Италии и 3 мая 2006 года вошёл во фракцию «Оливковое дерево-Демократическая партия».

С 17 мая 2006 по 8 мая 2008 года являлся министром труда и социального обеспечения во втором правительстве Проди (первые два дня — 17 и 18 мая 2006 года должность именовалась «министр труда и социальной политики»).

В 2008 году переизбран в Палату депутатов, 5 мая вошёл во фракцию Демократической партии, 10 июня 2010 года вошёл в правление фракции.

В декабре 2012 года принял участие в праймериз Демократической партии в Турине за право выдвижения кандидатуры от партии на парламентских выборах в феврале 2013 года и победил, собрав 5998 голосов.

В 2013 году вновь избран в парламент, и 7 мая 2013 года возглавил Комиссию Палаты депутатов по труду.

Сотрудничает в еженедельнике Gli Altri и в итальянской версии Huffington Post. В 2013 году вместе с  и Ваннино Кити развернул кампанию с призывом к сторонникам левых политических убеждений заниматься в первую очередь развитием новых идей, а не дискуссиями вокруг фигуры лидера Демократической партии. На выборах нового национального секретаря в том же году поддержал кандидатуру Джанни Куперло, разойдясь во взглядах со своим прежним союзником Пьеро Фассино, который высказался за Маттео Ренци.

В июне 2015 года вошёл в число 70 парламентариев от ДП, примкнувших к течению «Sinistra è cambiamento» («Левые суть перемена»), которое, не отказывая в поддержке правительству Ренци (в группе состоит действующий министр сельского хозяйства Маурицио Мартина), выдвинуло собственную программу реформ более левого содержания.

На выборы 2018 года пошёл в одномандатном округе в Терни, который по статистике считался надёжным «красным», но остался на третьем месте после правоцентриста Раффаэле Неви (37,45 %) и кандидата Движения пяти звёзд Лучо Риччетти (28,83 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Профсоюзные деятели Италии
Политики XXI века
Члены Демократической партии (Италия)
Члены партии «Левые демократы»
Члены Демократической партии левых сил (Италия)
Члены Итальянской коммунистической партии
Члены Палаты депутатов Италии
Министры труда и социальной политики Италии